Балты́м — топоним в Свердловской области России.

 Балтым — озеро в городском округе Верхняя Пышма.
 Балтым — село в городском округе Верхняя Пышма.
 Балтым — река, протекающая в городском округе Верхняя Пышма и муниципальном образовании «город Екатеринбург».

См. также 
 Балтим — город в Египте.